

Geografia

Austria 
 Steyr – miasto statutarne w kraju związkowym Górna Austria
 Steyr – rzeka, dopływ Anizy
 Steyr-Land – powiat w kraju związkowym Górna Austria

Inne 
 Steyr-Daimler-Puch – austriacki koncern motoryzacyjny i zbrojeniowy
 Steyr- marka ciągników rolniczych
 Steyr-Werke – austriacki producent broni
 Steyr Mannlicher – austriacka firma produkująca broń
 Steyr ACR – karabin
 Steyr AUG – karabin
 Steyr-Hahn – pistolet
 Steyr HS .50 – karabin
 Steyr M – pistolet
 Steyr MPi 69 – pistolet maszynowy
 Steyr SSG 69 – karabin

Zobacz też 
 Gräf & Steyr NL205 M12
 Magna Steyr
 SK Vorwärts Steyr